Faith kan syfta på:

 Faith (album av George Michael) – ett musikalbum av George Michael
 Faith (musikalbum av The Cure) – ett musikalbum av The Cure
 Faith (musikalbum av Faith Hill) – ett musikalbum av Faith Hill
 Faith (TV-serie) – en prisbelönt brittisk tv-serie från 1994
 Faith (yacht) – en superyacht tillverkad av Feadship i Nederländerna
 Faith Lehane – en karaktär i TV-serien Buffy.

Personer
 Faith Evans (1973 –), en amerikansk sångerska inom R&B
 Faith Hill (1967–), en amerikansk countrysångerska

Se även 
 Mount Faith